Тролі́-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Ам'єна, 30 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 235 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 602,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тролі-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 Тролі-Луар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тролі-Луар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тролі-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тролі-Луар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена